Franklinville es el nombre de dos localidades estadounidenses, ambas en el estado de Nueva York:

  Franklinville (pueblo).
  Franklinville (villa).